Multimedia-Brunnen steht für:
Multimedia-Brunnen (Bad Kissingen)
 Multimedia-Brunnen (Breslau)